Passendorf ist der Name folgender Orte:

 Passendorf (Gemeinde Pulkau), Katastralgemeinde im Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich
 Passendorf (Halle), Ortsteil von Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 deutscher Name für den Ortsteil Pasterka der Gemeinde Radków in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Stadtteil von Duisburg (auch Ossendorf).